Africa One — частная африканская авиакомпания, существовашая в 2002—2004 годах. Финансировалась Boeing Capital Corporation.

Первоначально базировалась в Энтеббе (Уганда) с самолетами, арендованными у компании Africa One Services, зарегистрированной в Ирландии. Флот Africa One составляли A320, DC-10 и DC-9.

Направления 
29 апреля 2002 года авиакомпания анонсировала рейсы в Энтеббе, Лагос, Фритауну и Банжул на самолётах DC-9. Также раз в две недели совершались рейсы в Лондон и Дубай.

Примечания 

Авиакомпании Уганды
Авиакомпании Демократической Республики Конго